Il doppio femminile  del Canada Masters 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Anna-Lena Grönefeld e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

La Grönefeld ha fatto coppia con Cara Black, ma la Navrátilová in coppia con Nadia Petrova le hanno battuto in finale 6–1, 6–2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Zi Yan /  Jie Zheng (quarti)
 Cara Black /  Anna-Lena Grönefeld (finale)
 Květa Peschke /  Francesca Schiavone (quarti)
 Dinara Safina /  Katarina Srebotnik (semifinali)

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (primo turno) 
 Li Ting /  Tiantian Sun (secondo turno) 
 Gisela Dulko /  Corina Morariu (secondo turno) 
 Nathalie Dechy /  Ai Sugiyama (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2006